La Chaussée puede referirse a: 

 La Chaussée, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 La Chaussée, comuna francesa situada en Vienne.